Naechon-myeon kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Naechon-myeon, Pocheon, socken i Pocheon, Gyeonggi, 
 Naechon-myeon, Hongcheon-gun, socken i Hongcheon-gun, Gangwon,